Шаћира Челић (наводно рођена 1900 — 10. април 2015) била је жена из села Јанча, која је тврдила да је  најстарија жива особа у Србији.

Биографија
Рођена је 1900. године (вероватно у децембру) у несељу Комадине код Бродарева. У село Јанча у којем је живела до своје смрти, дошла је када је имала 25 година. Тада се удала за Расима Челића, са којим је имала 11 деце. Како она каже, одрастала је уз стоку. Године 2010, имала је 22 унучади, 61 пра-унучади и 15 чукунунучади. Њен муж је преминуо у 95. години живота. Шаћира је у јулу 2014. године изјавила да мисли да су за њену дуговечност заслужни млечни производи. До краја живота је добро видела, чула, ходала и имала добро памћење. Наводно по документима, Шаћира је рођена 1900. године, но њени укућани сматрају да је она старија зато што су се нека деца уписивала у матичне књиге и са по неколико година. Иако је можда била најстарија особа у Србији, могла је да помогне својим укућанима.  

Геронтолошка истраживачка група не потврђује њену старост као ваљану због недостатка доказа и записа о њеном рођењу, но то још увек није у потпуности потврђено. Они који тврде да је имала више од 110 година, ако желе да се она појави међу најстаријим људима на свету икада морају у ГРГ доставити оригиналне записе о њеном рођењу.

Литература
 Bulevar u 5 do 5 - Najstarija zena na Balkanu
 Šaćirin 110.rođendan
 Umrla najstarija žena na Balkanu

Видео снимци

Рођени 1900.
Умрли 2015.
Незванични суперстогодишњаци